Schurawka (ukrainisch und russisch ) ist der Name:

mehrerer Orte in Russland:
 Dorf in der Oblast Wolgograd, Rajon Tschernyschkowski, siehe Schurawka (Tschernyschkowski)
 Dorf in der Oblast Woronesch, Rajon Bogutschar, siehe Schurawka (Bogutschar)
 Dorf in der Oblast Woronesch, Rajon Kantemirowka, siehe Schurawka (Kantemirowka)
 Dorf in der Oblast Nowosibirsk, Rajon Tschistoosjornoje, siehe Schurawka (Tschistoosjornoje)
 Dorf in der Oblast Rostow, Rajon Millerowo, siehe Schurawka (Millerowo)

mehrerer Orte in der Ukraine:
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk, siehe Schurawka (Kupjansk)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, siehe Schurawka (Pokrowsk)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Seredyna-Buda, siehe Schurawka (Seredyna-Buda)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Sumy, siehe Schurawka (Sumy)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Horodyschtsche, siehe Schurawka (Horodyschtsche)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Schpola, siehe Schurawka (Schpola)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Warwa, siehe Schurawka (Warwa)

mehrerer Flüsse in der Ukraine:
 Nebenfluss des Jewsuh, siehe Schurawka (Jewsuh)
 Nebenfluss des Kasennyj Torez, siehe Schurawka (Kasennyj Torez)
 Nebenfluss der Mala Terniwka, siehe Schurawka (Mala Terniwka)
 Nebenfluss des Tylihul, siehe Schuriwka (Fluss)

siehe auch:
 Schuriwka